Arvan steht für:

 Arvan (Mythologie), Pferd des Mondes und Reittier der Dämonen in der indischen Mythologie
 Arvan (Fluss), ein Nebenfluss des Arc (Isère) im Département Savoie in Frankreich

Arvan ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Arvan (1913–1979), US-amerikanischer Schauspieler